

Organisaties en instellingen 
 Earth First!, een internationale radicale milieugroep
 EF Education First, een internationale onderneming voor cursussen en training
 Far Eastern Air Transport, een Taiwanese luchtvaartmaatschappij met IATA-code EF
 Ef (band), een post-rockband uit Göteborg

Overige 
 Brief van Paulus aan de Efeziërs (Ef of Efeze), een Bijbelboek
 Enhanced Fujita Scale (EF Scale), een beoordelingsschaal voor tornado's
 Executieve functies, een groep hersenfuncties en de uitvoering van de bijbehorende taken
 IJsklimaat of EF-klimaat, zoals op de Noord- en Zuidpool
 Fermi-niveau (Fermi-energie, EF), een begrip uit de kwantummechanica
 Ejectiefractie, de hoeveelheid bloed die een hartkamer pompt in een hartslagcyclus
 F (letter)
 Ф of ф, een letter van het cyrillische alfabet die als /f/ wordt uitgesproken

Zie ook 
 F (doorverwijspagina)
 Ff (doorverwijspagina)